Мигель Муньос Пантоха (; род. 10 октября 1975, Перу) — перуанский, ранее испанский шахматист, гроссмейстер (2012).

На 77-м чемпионате Испании в 2012 году, проходившем на Гран-Канарии, занял 2-е место. Первое место по дополнительным показателем занял Юлен Луис Арисменди Мартинес.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Перу
Шахматисты Испании